Вид діяльності
 Детектив (фах) — фахівець з розслідування злочинів; агент розшукової поліції, слідчий.
 Приватний детектив — особа, що займається приватними розслідуваннями.

Мистецтво
 Детектив (жанр) — різновид творів масової культури (прозаїчні твори, кінофільми, комікси), в яких розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином.
 Детективний роман — один із видів детективної літератури.

Посилання 
 Детектив  //